Эффект недавности (аберрация близости) — тенденция оценивать значение недавних событий выше, чем более ранних событий. 

Другими словами, это увеличение вероятности припоминания последних элементов расположенного в ряд материала по сравнению со средними элементами ряда. Изучается в контексте исследований памяти, процессов научения и социальной перцепции. Установлено, что эффект недавности зависит не от длины запоминаемого ряда и темпа его предъявления, а от характера деятельности, выполняемой непосредственно после предъявления ряда: если решается задача на обнаружение сигнала, то эффект недавности сохраняется, если же решается вербальная (например, арифметическая) задача, то эффект недавности отсутствует.

В узком смысле — аберрация близости. Это искаженное восприятие историком недавних событий. Так как все последствия того или иного явления ещё не ясны полностью, исследователь, воспринимающий обширный поток сведений, не способен отличить в нем главное от второстепенного; события теряют масштабность. Некоторые процессы, кажущиеся современникам ничтожными, проявят себя лишь в будущем. С другой стороны, значение многих недавних событий раздувается пропагандой или общественным мнением, которые влияют и на историка. 

Входит в список когнитивных искажений.

История явления 
Первыми предпосылками описания эффекта недавности стали исследования понятия «эффект края» (1879-1884) немецким психологом-экспериментатором Германом Эббингаузом, занимавшимся изучением закономерности запоминания. Эффект края - явление, заключающееся в том, что из расположенного в ряд заучиваемого материала элементы, находящиеся в начале и конце, запоминаются быстрее, чем элементы, находящиеся в середине.

В 1960-е годы было обнаружено, что успешность воспроизведения первых и последних элементов ряда зависит от различных факторов, что привело к разделению эффекта края на эффект первичности и эффект недавности.

Последствия обнаружения феномена 
В 1969 У. Кинч и Г. Бушке показали, что в случае запоминания списка, состоящего преимущественно из слов, имеющих аккустическое сходство, уменьшается эффект недавности.

В эксперименте Ф. Крэйка и Р. Локарта на свободное воспроизведение (1972) эффект недавности был также установлен.

Критика и альтернативные точки зрения 
Р. Аткинсон и Р. Шиффрин создали математическую модель функционирования системы переработки информации с тремя блоками памяти. В рамках этой модели, эффект недавности обусловлен извлечением информации из вербально-аккустической кратковременной памяти. Однако экспериментальная критика показала, что в рамках трёхкомпонентных моделей сделана неправомерная попытка редукции качественно различных явлений к одной упрощённой структурной схеме. В других исследованиях было показано, что эффект недавности сохраняется при полной нагрузке на кратковременную память, хотя согласно моделям он должен был исчезать.

Отличия от эффекта первичности  
Эффект первичности проявляется не только когда люди составляют впечатление друг о друге, но и во множестве других ситуаций, связанных с оценкой последовательной информации. Во многих случаях люди более подвержены влиянию первого впечатления, нежели последующих. Однако в некоторых случаях названное последним может произвести более сильное впечатление, чем названное первым – это явление известно как эффект недавности.

Вопрос, какой же из двух эффектов сильнее, был исследован Норманом Миллером и Доналдом Кэмпбеллом в 1959 году. Миллер и Кэмпбелл инсценировали судебный процесс, касающийся ущерба, нанесенного подозреваемому в результате ложного обвинения. Разбирательства были устроены так, что материалы обвинения поставлялись в виде одного блока текста, а материалы защиты — в виде другого. Иными словами, информация одной стороны (истца) включала в себя показания вызванных этой стороной свидетелей, перекрестный допрос этих свидетелей и вступительную и заключительную речи адвоката истца. Ответчик представлял информацию, включавшую показания и допрос вызванных им свидетелей и вступительную и заключительную речи его адвоката.

Миллер и Кэмпбелл составили магнитофонные записи, где роли адвокатов, свидетелей и прочих озвучивали разные люди, каждая из записей длилась около 45 минут. В некоторых случаях субъекты давали оценку непосредственно после прослушивания информации, состоящей из двух блоков, в других случаях неделя отделяла различные фазы эксперимента. Учёные обнаружили, что в одних случаях проявлялся эффект первичности, а в других - эффект недавности. То есть, в одних случаях на людей большее впечатление производила первая часть информации, в других - вторая. Когда спустя неделю после прослушивания подряд обеих сторон испытуемых спрашивали, какой бы они вынесли приговор, проявлялся эффект первичности. С другой стороны, когда между выступлениями сторон проходила неделя, а решение выносилось сразу после прослушивания второй стороны, возникал эффект недавности. Миллер и Кэмпбелл установили, что эффект недавности также обусловливал и разницу в воспроизведении субъектами описанных событий.

Примечания

Ссылки 
 McLeod, S. A. (2008). Serial position effect.
 What Is the Recency Effect? - verywellmind.com

 Психологические эффекты
Когнитивные искажения